Бриконы () — род лучепёрых рыб из семейства харациновых.

Бриконы достигают максимальной длины от 12 до 80 сантиметров, в зависимости от конкретного вида, а крупнейшие из них являются крупнейшим видом семейства харациновых. Обитает в пресных водоемах Неотропики, простирающихся от южной Мексики до северной Аргентины.

Некоторые виды способны выпрыгивать из воды, чтобы срывать низко висящие фрукты прямо с деревьев. Когда уровень воды в реках понижается, бриконы преследуют капуцинов, так как обезьяны едят те же фрукты и часто роняют их в воду.

Виды 
В настоящее время существует 43 описанных вида:
 Brycon alburnus (Günther, 1860)
 Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829)
 Brycon argenteus Meek & Hildebrand, 1913
 Brycon atrocaudatus (Kner, 1863)
 Brycon behreae Hildebrand, 1938
 Brycon bicolor Pellegrin, 1909
 Brycon cephalus (Günther, 1869)
 Brycon chagrensis (Kner, 1863)
 Brycon coquenani Steindachner, 1915
 Brycon costaricensis Angulo & Gracian-Negrete, 2013
 Brycon coxeyi Fowler, 1943
 Brycon dentex Günther, 1860
 Brycon devillei (Castelnau, 1855)
 Brycon falcatus J. P. Müller & Troschel, 1844
 Brycon ferox Steindachner, 1877
 Brycon fowleri Dahl, 1955
 Brycon gouldingi F. C. T. Lima, 2004
 Brycon guatemalensis Regan, 1908
 Brycon henni C. H. Eigenmann, 1913
 Brycon hilarii (Valenciennes, 1850)
 Brycon insignis Steindachner, 1877
 Brycon labiatus Steindachner, 1879
 Brycon medemi Dahl, 1960
 Brycon meeki C. H. Eigenmann & Hildebrand, 1918
 Brycon melanopterus (Cope, 1872)
 Brycon moorei Steindachner, 1878
 Brycon nattereri Günther, 1864
 Brycon obscurus Hildebrand, 1938
 Brycon oligolepis Regan, 1913
 Brycon opalinus (G. Cuvier, 1819)
 Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850)
 Brycon orthotaenia Günther, 1864
 Brycon pesu J. P. Müller & Troschel, 1845
 Brycon petrosus Meek & Hildebrand, 1913
 Brycon polylepis Moscó Morales, 1988
 Brycon posadae Fowler, 1945
 Brycon rubricauda Steindachner, 1879
 Brycon sinuensis Dahl, 1955
 Brycon stolzmanni Steindachner, 1879
 Brycon striatulus (Kner, 1863)
 Brycon unicolor Moscó Morales, 1988
 Brycon vermelha F. C. T. Lima & R. M. C. Castro, 2000
 Brycon whitei G. S. Myers & S. H. Weitzman, 1960

Примечания

Ссылки 
 Brycon cephalus

Харациновые